Мальтийская Премьер-лига 2002/2003 () — 88-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 24 августа 2002 года и закончился 11 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2002/2003
Мальта
Мальта
2002 год на Мальте
2003 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003